

Albumy 
 Masterpiece – album Just-Ice
 Masterpiece – album The Isley Brothers
 Masterpiece – album The Temptations

Single 
 „Masterpiece” – singel Atlantic Starr
 „Masterpiece” – singel Basshuntera
 „Masterpiece” – singel DaBaby'ego
 „Masterpiece” – singel Jessie J
 „Masterpiece” – singel Madonny
 „Masterpiece” – singel Mami Kawady
 „Masterpiece” – singel The Temptations